Аба — стародавнє місто у Фокіді, Греція
 Аба — національний одяг бедуїнів
 Аба — народ гірської Шорії, Росія

Аба — річка в штатах Абія та Крос-Рівер, ліва притока Імо
 Аба — місто, штат Абія

Аба — річка в Кемеровській області, притока Томі
 Аба — село, Чаришський район, Алтайський край

Аба — інша назва Нгава-Тибетсько-Цянської автономної префектури

 Аба Шамуель — король Угорщини (1040—1044)